Бори́с Алекса́ндрович Нелю́бов (15 ноября 1930, Перово, Московская область) — советский и российский историк, исследователь православных и нехалкидонских церквей, переводчик с греческого языка, преподаватель (с 1961 года) и заслуженный профессор Московской духовной академии (2004).

Биография 
Родился 15 ноября 1930 года в городе Перово Московской области в семье служащего.

Окончив среднюю школу в Москве, в 1950 году поступил в Московскую духовную семинарию, но вынужденно прервал учёбу, так как был призван в армию. После демобилизации вновь поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1957 году, после чего поступил в Московскую духовную академию. Кандидатское сочинение написал по кафедре греческого языка на тему «Перевод греческого служебника Афинского Издания в его параллели со славянским текстом».

В 1961 году окончил МДА со степенью кандидата богословия. Советом Московских духовных академии и семинарии он был оставлен при академии профессорским стипендиатом с правом преподавания греческого языка на курсе академии. Стипендиатский отчет заключался в переводе с греческого языка труда профессора Афинского университета  «Три литургии». В том же году начал преподавать в МДА греческий язык.

В 1962 году был приглашен на работу в Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в качестве референта, а с 1966 года в качестве переводчика с греческого языка.

В 1964 году удостоен звания доцента. В 1974 году ему присуждена учёная степень магистра богословия за магистерскую работу на тему: «Древние восточные Церкви». Ректор МДА архиепископ Владимир (Сабодан) отметил «важность этой работы доцента Б. А. Нелюбова, особенно в наш век экуменизма. Если мы интересуемся историей, вероучением, деятельностью протестантских Церквей… тем больший интерес привлекает нас к Древним Восточным Церквам, потому что во многом у нас с ними общее вероучение, общие цели и задачи» В том же году утверждён в звании профессора.

В 1976 году назначен председателем Исторической комиссии (аналог кафедры церковной истории, которая появилась в МДА в 2004 году).

Участник прошедшего с 15 по 23 февраля 1986 года заседания Межправославной комиссии по подготовке Святого и Великого Собора в Шамбези. Участник прошедшего с 28 октября по 6 ноября того же года Третьего предсоборного совещания. 12 октября 1987 года принял участие в работе VII пленарного заседания Смешанной комиссии по православно-старокатолическому диалогу.

В октябре 2004 года за многолетние труды, понесённые в МДА, ему присвоено почётное звание заслуженного профессора МДА.

В 2019 году вошёл в состав редакционной коллегии созданного тогда же журнала «Церковный историк», посвящённый проблемам истории Церкви, русской церковной истории, истории Поместных церквей и гражданской истории.

Публикации 
 статьи
 Русская Православная Церковь в 1963 году // Журнал Московской Патриархии. 1964. — № 2. — С. 22-40. (соавторы: Стаднюк М., протоиерей, Иванов Н. П., Казем-Бек А. Л., Преображенский С. А., Скобей Г. Н.)
 Архиепископ Пермский и Соликамский Леонид — доктор церковной истории // Журнал Московской Патриархии. 1965. — № 4. — С. 24-25.
 Кипрская Православная Церковь (краткий исторический очерк) // Журнал Московской Патриархии. 1964. — № 6. — С. 38-44; № 7. — С. 47-51.
 Обзор журнала Кипрской Православной Церкви «Апостол Варнава» за 1964 год // Журнал Московской Патриархии. 1965. — № 10. — С. 76-77.
 Обзор журнала Кипрской Православной Церкви «Апостол Варнава» за 1965 год // Журнал Московской Патриархии. 1966. — № 7. — С. 76-77.
 Обзор официального органа Элладской Церкви — журнала «Экклисия» за 1964 год // Журнал Московской Патриархии. 1965. — № 7. — С. 78-79.
 «Пантенос», том 57 (1965, № 1-12) (журнал Александрийской Православной Церкви) // Журнал Московской Патриархии. 1966. — № 8. — С. 78-79.
 Кенийская церковная делегация в СССР // Журнал Московской Патриархии. 1966. — № 11. — С. 24.
 Пребывание на Святой Горе группы паломников Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. 1971. — № 4. — С. 19-20.
 Коптская Церковь // Журнал Московской Патриархии. 1971. — № 12. — С. 56-63.
 История Кипрской Православной Церкви // Республика Кипр: Справочник. — М.: Научная издательская фирма «Восточная литература», 1992. — С. 292—302.
 Древние Восточные Церкви: Коптская Церковь // Альфа и Омега. — М., 1998. — № 2 (16). — С. 330—369.
 Древние Восточные Церкви: Эфиопская Церковь // Альфа и Омега. — М., 1998. — № 3 (17). — С. 361—392.
 Древние Восточные Церкви: Сиро-Яковитская Церковь // Альфа и Омега. — М., 1998. — № 4 (18). — С. 341—363.
 Древние Восточные Церкви: Малабарская Церковь // Альфа и Омега. — М., 1999. — № 1 (19). — С. 319—356.
 Древние Восточные Церкви: Армянская Церковь // Альфа и Омега. — М., 1999. — № 2 (20). — С. 308—339.
  (некоторые разделы)
 
 
 
 
 
 
  (в соавторстве с А. С. Буевским)
  (в соавторстве с М. В. Грацианским и Л. А. Беляевым)
 
 
 
 
 
  (в соавторстве с Г. Статисом)
  (в соавторстве с К. А. Панченко)
 
 Отзыв на кандидатскую диссертацию Н. Данилевича на тему: «История Православия в Южной Италии (VIII—XI вв.)» // Богословский вестник. 2004. — № 4. — С. 554—555.
 Отзыв на кандидатскую диссертацию иером. Иоакима (Манукяна) на тему: «История богослужения Армянской Апостольской Церкви (V—XIV вв.) и его особенности в свете Православного Предания». // Богословский вестник. 2006. — № 5/6. — С. 727—729.

 переводы
 Григорий [Микраяннанит]. «Литургия Божественной Евхаристии. Божественная Евхаристия по святому Иоанну Златоусту» / пер.: Нелюбов Б. А. // Богословские труды. — М., 1980. — № 21. — С. 121—151.
 [Служба, составленная преп. Никодимом Святогорцем] // Минея. Март. 1. — Издательство Московской Патриархии. 1984. — C. 308—331.
 Григорий [Микраяннанит]. Литургия Божественной Евхаристии: божественная Евхаристия по святому Иоанну Златоусту / Иером. Григорий; Пер. с греч. проф. Б. А. Нелюбова. — Клин : Христианская жизнь, 2001. — 96 с. — 2000 экз.

 учебные пособия
 Краткий конспект по истории Древних Восточных Церквей. — Загорск, 1973. — 102 с.
 Методическое пособие по греческому языку для духовных школ Русской Православной Церкви. — Москва : Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви, 1996. — 84 с. — ISBN 5-7429-0032-5

Награды 
 Орден св. князя Владимира III степени (1970)
 орден св. князя Владимира II степени (1980)
 орден св. князя Даниила Московского III степени (1990)
 орден св. князя Даниила Московского II степени (1995)
 орден преп. Сергия Радонежского II степени (2000)
 орден свт. Макария Московского III степени (13 октября 2005)
 Орден свт. Макария Московского I степени (15 ноября 2020)
 медаль святителя Марка Эфесского I степени (3 декабря 2020; ОВЦС)

Примечания

Литература 
 

Исследователи истории Константинопольской православной церкви
Исследователи истории Александрийской православной церкви
Исследователи истории Кипрской православной церкви
Исследователи нехалкидонского христианства
Заслуженные профессора Московской духовной академии
Сотрудники Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Переводчики с греческого языка
Авторы Православной энциклопедии